Paul Heald est un nom pouvant désigner:

  (né en 1968), joueur de football anglais
  (né en 1959), nouvelliste et professeur de droit américain

Voir aussi

Heald, Paul